Purani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Purani (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Purani (Vitănești), Dorf im Kreis Teleorman